Mascherino ist der Familienname folgender Personen:
 Fred Mascherino (* 1974), US-amerikanischer Musiker
 Ottaviano Mascherino (1536–1606), italienischer Architekt, Bildhauer und Maler, siehe Ottaviano Nonni

Siehe auch:
 Mascherino, männliche Streunkatze in den 1950ern, siehe Babington’s Tea Rooms